Dobek ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Dobek (* 1996), polnische Leichtathletin
 Patryk Dobek (* 1994), polnischer Hürdenläufer